Lückentext steht für:

 Lückentexttest, pädagogische Übung bzw. Test von Wortschatz und Sprachverständnis
 Lückentextlied, Liedgattung, bei der in spielerischer Weise Textteile zunehmend ausgelassen und durch Gesten ersetzt werden